

Codici 
 owi – codice ISO 639-3 della lingua owiiga

Altro 
 Owi – isola della Nuova Guinea, nell'arcipelago delle Isole Schouten (Indonesia)
 OWI (Office of War Information) (1942-1945) - ente istituito negli Stati Uniti d'America durante la seconda guerra mondiale per realizzare programmi di informazione sulle operazioni belliche